Dignano - città croata
 Dignano - comune italiano
 Dignano - frazione del comune italiano di Serravalle di Chienti